Сидар Хил () град је у америчкој савезној држави Тексас. По попису становништва из 2010. у њему је живело 45.028 становника.

Географија

Клима 
</center>
| Јан_ср_мин= | Јан_ср_макс=
| Феб_ср_мин= | Феб_ср_макс=
| Мар_ср_мин= | Мар_ср_макс=
| Апр_ср_мин= | Апр_ср_макс=
| Мај_ср_мин= | Мај_ср_макс=
| Јун_ср_мин= | Јун_ср_макс=
| Јул_ср_мин= | Јул_ср_макс=
| Авг_ср_мин= | Авг_ср_макс=
| Сеп_ср_мин= | Сеп_ср_макс=
| Окт_ср_мин= | Окт_ср_макс=
| Нов_ср_мин= | Нов_ср_макс=
| Дец_ср_мин= | Дец_ср_макс=
| Год_ср_мин= | Год_ср_макс=
| Јан_а_макс= | Јан_а_мин=-19
| Феб_а_макс= | Феб_а_мин=-18
| Мар_а_макс= | Мар_а_мин=-14
| Апр_а_макс= | Апр_а_мин=-4
| Мај_а_макс= | Мај_а_мин=2
| Јун_а_макс= | Јун_а_мин=9
| Јул_а_макс= | Јул_а_мин=13
| Авг_а_макс= | Авг_а_мин=12
| Сеп_а_макс= | Сеп_а_мин=3
| Окт_а_макс= | Окт_а_мин=-7
| Нов_а_макс= | Нов_а_мин=-10
| Дец_а_макс= | Дец_а_мин=-20
| Год_а_макс= | Год_а_мин=-4.4
}}

Демографија 
Према попису становништва из 2010. у граду је живело 45.028 становника, што је 12.935 (40,3%) становника више него 2000. године.

Референце

Литература

Види још 
 Списак градова у САД по броју становника
 Највећи градови у САД по деценијама

Спољашње везе 

Градови у Тексасу
Википројект географија/Насеља у САД